Quick Triggers – cortometraggio del 1918 diretto da George Marshall
Quick Triggers – film del 1928 diretto da Ray Taylor